Хаддад может означать:

 Хаддад — бог грозы в западносемитской мифологии.

Фамилия 
 Хаддад, Амир (род. 1984) — израильско-французский певец и автор песен.
 Хаддад, Вадей (1927—1978) — один из наиболее леворадикальных деятелей палестинского национально-освободительного движения, один из основателей Народного фронта освобождения Палестины.
 Хаддад, Малек (1927—1978) — алжирский писатель и поэт.
 Хаддад, Саад (1936—1984) — ливанский военный и правохристианский политик, союзник Израиля, основатель Армии Южного Ливана.
 Хаддад, Сорая (род. 1984) — алжирская дзюдоистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года.
 Хаддад, Гантос Георгий (более известен как Григорий IV; 1859—1928) — епископ Антиохийской православной церкви, Патриарх Антиохийский и всего Востока.

Составные фамилии 
 Хаддад Адель, Голям-Али (род. 1945) — иранский государственный деятель, председатель Исламского консультативного совета.

См. также 
 Хадад
 Хаддади